Ранчо ел Теколоте има више значења:

 Ранчо ел Теколоте (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Теколоте (Пунгарабато), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Теколоте (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику